РТЛ может означать:

 Резисторно-транзисторная логика — технология построения логических электронных схем на базе простых транзисторных ключей.
 Радиотермолюминесценция — явление испускания веществом при нагревании энергии, запасенной ранее под воздействием ионизирующего излучения.